Авонданс () — коммуна во Франции, входит в регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Монтрёй, кантон Фрюж.

География 
Расположена в 5,5 км по автодорогам к юго-западу от Фрюжа, в 37 км по автодорогам к востоку от города Монтрёй и 58,5 км по автодорогам к северо-западу от Арраса.
Граничит с коммунами Рюиссовиль, Азенкур и Планк.

История 
Упоминается в справочнике 1763 года как церковный приход в области Артуа, относящийся к диоцезу Булонь, с 13 домами и 64 жителями.
В 1793 году коммуна входила в состав кантона Фрессен района Монтрёй департамента Па-де-Кале.
С 1801 года входит в состав кантона Фрюж округа Монтрёй.

Достопримечательности 

 Церковь Святого Николая.

Экономика 
Уровень безработицы в 2015 году — 15,8 % (в 2010 году — 7,7 %). Из 27 жителей в возрасте от 15 до 64 лет — 16 работающих, 3 безработных, 4 учащихся, 2 пенсионера и 2 других неактивных.
Из 17 всех работающих 12 работали в своей коммуне, 5 — в другой.

Структура рабочих мест в коммуне (всего 27):

 сельское хозяйство — 29,6 %
 промышленность — 0,0 %
 строительство — 3,7 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 63,0 %
 в том числе торговля и ремонт автомобилей — 7,4 %
 государственные и муниципальные службы — 3,7 %

Политика 
Пост мэра с 2014 года занимает Пьер Демон (Pierre Desmons). В муниципальный совет входит 7 депутатов, включая мэра. В 2014 году они были выбраны в первом туре безальтернативно.

Демография 

В 2015 году в коммуне проживало 40 человек (20 мужчин и 20 женщин), учтен 41 человек (21 мужчина и 20 женщин), 40,0 % из 30 человек в возрасте от 15 лет состояли в браке.

В коммуне 19 частных домов, из них 2 пустует, 3 являются вторыми домами. Из 14 первых домов 10 находится в собственности, 4 арендуются.

Из 14 домохозяйств доля имеющих 1 автомобиль составила 71,4 %, 2 и более автомобиля — 28,6 %.

Из 25 закончивших обучение 24,0 % окончили коллеж или менее, 36,0 % имели среднее профессиональное образование, 8,0 % окончили лицей и 32,0 % имели высшее образование.

См. также 
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Па-де-Кале